Ласал има више значења:
 Округ Ласал (Илиноис)
 Округ Ласал (Тексас)
 Ласал (Илиноис)